Амок — психічний стан неконтрольованої агресії.
 Амок (новела) — твір Штефана Цвайґа.